Interface de programação de aplicações
Grau API, escala de medição de líquidos
Swing (api), interface gráfica
API simples para XML, interface gráfica
Java Transaction API, interface gráfica
Monte Api, no Himalaia

Desambiguação